Tal der sieben Mühlen steht für folgende Täler:
 Tal der sieben Mühlen (La Grande-Paroisse), Île-de-France, Frankreich 
 Tal der sieben Mühlen, anderer Name für das Leithental, Oberösterreich

Siehe auch:
 Siebenmühlental